Termin urinarni kalikrein ima više značenja.

 Kalikrein plazme, enzim
 Kalikrein renalnog tkiva, enzim